Joan Coma Sararols (1877 - 1959), dirigent esportiu.
 Joan Coma Roura (1981), polític vigatà.